Македономахи  ( – борцы/бойцы за Македонию), от греческих слов Македония () и Махи (сражение ) — термин употребляемый в греческой историографии и литературе главным образом в отношении участников Борьбы за Македонию периода 1904 – 1908 годов. 
В болгарской историографии (в дальнейшем и в историографии Северной Македонии) греческому термину македономахи соответствует болгарский описательный термин/определение «деятели греческой вооружённой пропаганды в Македонии» (Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония).

Термин 
Термин образован греческими словами Македония и Махи (сражение) и означает боец/борец за Македонию. 
Греческий лингвист Георгиос Бабиниотис формулирует термин «Македономахос» (в единственном числе) как «любой (человек) принявший участие в борьбе за освобождение Македонии». 

Хотя сегодня иногда наблюдаются попытки задним числом применить этот термин к стратегам периода Византийской империи отражавшим нашествия гуннов, печенегов (Георгий Палеолог), но главным образам болгар, на территории византийской Македонии (Никифор Ксифий, Константин Диоген, Ефстафий Дафномил, Григорий Таронит, Феофилакт Вотаниат, Никифор Уран), а также к борцам за освобождение Македонии периода Освободительной войны Греции (1821 – 1829) и борцам за воссоединение Македонии с Греческим королевством второй половины XIX века, термин македономахи ассоциируется главным образом с участниками Борьбы за Македонию периода 1904 – 1908 годов.

Первые македономахи 
Изначальные ирредентистские греческие планы в отношении Македонии ставили целью «освобождение братьев» и воссоединение Македонии, остававшейся вне пределов возрождённой страны, с Греческим королевством. 
Попытка освободить Македонию негласной войной против Османской империи, используя иррегулярные отряды в в годы Крымской войны (1853 – 1854), как и действия последующих двух десятилетий не имели успеха. 
С 1870 года в османской Македонии у Греции появился ещё один соперник. Султанским указом был создан Болгарский экзархат, который при поддержке турок приступил к установлению контроля над епископиями Македонии. Угроза греческим интересам в Македонии стала реальной после Русско-турецкой войны 1877-78 годов. 
Сан-Стефанский мир игнорировал греческие интересы, предусматривал создание «Великой Болгарии», «которая», согласно английскому историку Дакину, «сама не приложила особых усилий, для получения своей свободы». «Великая Болгария» включала в себя греческие, с точки зрения греков, города Македонии и Западного Причерноморья. Идеалы панславизма той эпохи поэтически говорили о том что «От скал Афона вплоть до поморян ………… раскинулись владения славян».
Сан-Стефанский мир не включал сами скалы Афона в новое славяноязычное государство, но греческое население остальных областей Македонии, жаждущее воссоединения с Грецией пришло в движение.
Восстание, именуемое в греческой историографии «Македонская революция 1878 года» имело два основных центра: Пиерия (см. Пиерийское восстание) и Западную Македонию, где 18 февраля было сформировано «Временное правительство Македонии-Епархия Элимия» (номы Козани и Кастория), возглавляемое И.Лиатисом и А. Пихеоном. В своей прокламации правительство провозглашало «перед богом и людьми, воссоединение родины Александра Македонского с матерью Грецией» .
Военные действия шли с успехом для повстанцев до августа 1878 года.
Одним из самых успешных военачальников греков македонян был Афанасиос Бруфас. А. Пихеон, которого историография именует как одного из первых македономахов писал о деятельности Бруфаса и Каранаумиса: Деятельность этих двух военачальников была долговременной, распространилась во многие регионы Западной Македонии и привела к устрашению и успокоению многих беев, усложнила, или совсем прекратила разбойничьи набеги турко-албанцев, усложнила, или прекратила, деятельность агентов болгарской и румынской пропаганды, придавая смелость грекам Македонии и надежды на будущее освобождение
.
В апреле, при посредничестве Англии, было подписано перемирие. 
После Берлинского конгресса (июнь 1878), Греция ожидала от осман приграничных территориальных уступок и не стала рисковать, возобновляя военные действия. Восстания в Пиерии и Западной Македонии усилили позицию Греции на конгрессе. Ревизия Сан-Стефанского мира была обговорена секретным англо-русским соглашением от а. Греческая дипломатия, избегая максималистских требований, ставила целью получить Крит и территории в Эпире, Фессалии. Что касается Македонии, основной задачей было не допустить её включение в состав нового болгарского государства, что совпадало с позицией других европейских государств.

Ревизия Сан-Стефанского мира оставила вопрос о будущем Македонии открытым.

Македономахи последнего десятилетия XIX века
В 1885 году Болгария аннексировала Восточную Румелию. Это событие и последовавшая ассимиляционная политика по отношению к греческому населению Восточной Румелии и Причерноморья вызвали возмущение в Греции. Но никаких действий греческого правительства не последовало.
Однако когда четники Сарафова в июле 1895 года заняли Мелник, «самый значительный греческий центр на севере восточной Македонии», стало очевидно, что греческие интересы вновь сталкиваются с болгарскими претензиями в Македонии.

Поскольку правительство Греции не принимало решительных шагов после аннексии Восточной Румелии, весной 1894 года в Афинах, младшими офицерами армии, было создано тайное Национальное общество (). Целью общества было «возрождение национального духа». Летом 1896 года «Общество» отправило в Македонию 6 отрядов, действовавших не столько против турок, сколько с целью «протеста против болгарских претензий» в Македонии. Самым известным из призванных «Обществом» македонских военачальников был Бруфас, который высадился на побережье Пиерии в июле. Внимание Греции было приковано к восстанию на Крите и целью отрядов Бруфаса и других военачальников, было вселить уверенность греческому населению и подчеркнуть интерес эллинизма к подвергавшимся угрозе соплеменникам Македонии. Демонстрируя греческое присутствие в Македонии, Бруфас дал успешный бой с турками на склонах Вермиона, после чего направился к Морихово (Мариово). В новом бою Бруфас был ранен. Преданный болгарами, Бруфас был окружён турками в селе Тикфес, где он остался на лечение, и был убит в бою.

Английский историк Д. Дакин считает Бруфаса и его отряд самыми известными в тот период в Македонии. 
«Герой Бруфас», как его именует К. Мазаракис, упоминается как первый погибший македономах. 

Части отряда Бруфаса и других разбитых отрядов, под командованием местных командиров, направились в другие регионы Центральной и Западной Македонии. Последовала их совместная прокламация из региона Преспа (озеро), 15 августа 1896 года, в которой командиры заявляли: «Мы, будучи эллинами, желаем видеть Македонию греческой и боремся за это» (греч. «Ημείς, Έλληνες όντες, ελληνικήν την Μακεδονίαν θέλομεν και προς τούτο αγωνιζόμεθα»).

Действия Бруфаса и других военачальников подтвердили греческое присутствие в Македонии до Железных Ворот (Демир Капу). Это присутствие было отмечено в докладах европейских консулов, которые также отметили безупречное отношение повстанцев по отношению ко всем христианам Македонии.

Македономахи в «Третьей освободительной войне Греции»  

Английский историк Д. Дакин именует события в османской Македонии в начале XX века «Третьей освободительной войной Греции» (после Освободительной войны 1821-29 годов и Критских восстаний второй половины XIX века).
Характеризуя македономахов начала XX века описательным термином «Деятели греческой военной пропаганды», болгарская историография делает акцент на греко-болгарском противостоянии в Македонии, в котором военная составляющая деятельности македономахов была направлена не только и не столько против турок, сколько в поддержку борьбы за умы и сердца христианского населения, включая славяно/болгароязычное, главным образом в церковной и образовательной сферах. В этой связи следует также отметить, что греческие учителя и священники были в числе жертв деятельности болгарских чет. 
Греческая историография также делает акцент на том, что на этом этапе не стоял вопрос о воссоединении Македонии с Грецией и что главной целью македономахов была поддержка местного населения против попытки «болгаризации» Македонии и сохранение греческого присутствия с вытекающими отсюда правами на будущее, до окончательного разрешения македонского вопроса. 
Примечательно, что поскольку в результате деятельности македономахов значительная часть славяноязычного населения сохранила верность Константинопольскому патриархату, болгарская пропаганда использовала для характеристики этой части славяноязычного населения неологизм «грекомане» (болг. Гъркомани). 
Учитывая то, что в ряды македономахов вступали местные коренные греки македоняне и греко/латиноязычные аромуны, в то время как разноязычное мусульманское, албанское и еврейское население языковой и конфессиональной чересполосицы Македонии сохраняло лояльность османским властям, вступление представителей славяноязычного населения в больших числах в ряды македономахов заметно отличало греческое выступление начала XX века от всех греческих восстаний XIX века в османской Македонии.

Священники македономахи  

В 1900 году Патриарх Константин V назначил митрополитом в Касторийскую митрополию Западной Македонии Германа (Каравангелиса). Митрополит Герман застал на месте обстановку засилья и террора вооружённых сторонников Болгарского экзархата, при попустительстве и поощрении турецких властей, против сторонников Патриархата. Греческие священники и учителя, после ряда убийств, покидали сёла, многие церкви были закрыты и, Герман, чтобы провести службу в одной из них собственноручно взломал двери топором.

Не найдя поддержки в греческом консульстве Монастира (Битола), Герман решил обратиться к местным силам и ответить болгарам такой же тактикой и приступил к созданию греческих отрядов самообороны.

За ним последовали другие иерархи и борьба за Македонию приобрела массовый характер. Именно Герман сумел привлечь к этой борьбе и сторонников патриархии из славяноязычного меньшинства, самым известным из которых стал капитан Коттас. 

В этой борьбе всех против всех митрополит Герман, как и болгары, не гнушался сотрудничеством с турками. В результате часть сёл, прежде находившихся в духовном подчинении Болгарского экзархата, вернулись под омофор Константинопольского Патриарха.

Греческое духовенство возглавляемое Германом было одной из составляющих этого вооружённого противостояния, в результате чего митрополит стал самым большим врагом болгарского Комитета. Но Герман нажил и других врагов. Так по ошибке, вместо него, был убит митрополит Корчи Фотий (Калпидис), скорее всего албанцами.

В период 1900—1907 разрушения приняли большие масштабы. Герман воодушевил и благословил офицера греческой армии Вардаса на возмездие за болгарские зверства, учинив такую же резню в селе Горицани, о которой Герман пишет в своих мемуарах.

Занятый борьбой против болгар, Герман не скрывал своей конечной цели как следует из его заявления:
«Наша игра с турками — временная. Придёт день когда Эллинизм заявит о своих правах, но сегодня первоочерёдной задачей является разгром болгар».

Борьба за Македонию была свёрнута после младотурецкой революции, поскольку у христианского населения появилась надежда на лучшую жизнь в реформированной империи, с гражданским равноправием. То что регион сохранил свой греческий характер до своего освобождения, во многом заслуга митрополита Герман.

Следует также отметить, что многие священники македономахи, такие как “поп – Дракос” (Хрисомаллидис, Хрисостом), которому Антигона Беллу-Трепсиаду посвятила 16 страниц в своей работе «Образы Македономахов», Циангас, Пасхалис и др., приняли участие в Борьбе за Македонию с оружием в руках и командовали отрядами.

Македономахи представители коренного населения 

Коренные греки македоняне были у истоков движения македономахов, и многие из них, такие как Афанасиос Бруфас на военном поприще и Анастасиос Пихеон на революционном-политическом, именуются македономахами задолго до событий начала XX века, которые ассоциируются с этим термином. 
Участие македонян в движении было естественной реакцией на попытку болгаризации Македонии, что создавало угрозу их идентитету и стремлению к воссоединению с Грецией, выраженному в ходе ряда греческих восстаний в Македонии в XIX веке. 
Учитывая более высокий образовательный уровень, по сравнению с другими группами населения Македонии, и их концентрацию в городских центрах, греки македоняне, наряду с дипломатическими работниками Греческого королевства в Салониках и Монастире, были ядром руководства движения и его организационного и агентурного секторов. 
Следует также отметить, что в число местных грекоязычных македономахов включаются и представители греко-латиноязычного влашского населения, которые в большей своей части отождествляли себя с греческой нацией и Грецией. Французский эллинист Виктор Берар, в своей работе «Турция и эллинизм. Путешествие в Македонию» писал в конце XIX века, что «влахи Македонии являются частью греческой общины».
Исключением являлась небольшая часть валашского населения подверженная румынской пропаганде и ещё меньшая часть подверженная болгарской пропаганде.

Атмосферу и фанатизм той эпохи передаёт выдержка из клятвы местных македономахов: 
« Клянусь именем Святой Троицы что буду хранить тайну. Что буду бороться всей моей душой и сердцем чтобы истребить болгарских злодеев, дабы обеспечить свободу моего Отечества, Македонии. Врагам моего Отечества не выдам ничего, даже если мне приставят нож к горлу. Если я нарушу свою клятву, пусть Бог накажет меня и освободители моего Отечества расчленят меня и грех падёт на меня.»

Македономахи добровольцы из Греческого королевства  

В феврале 1904 года в Македонию были посланы офицеры Александрос Кондулис, Анастасиос Папулас, Георгиос Колокотронис и Павлос Мелас, с задачей разведать обстановку на месте.
Группа наладила контакты с местным населением и македономахами, такими как Христу, Константинос, П.Киру и Пирзас, Николаос. По возвращении в Греческое королевство, группа подготовила доклад греческому правительству об организации политической и вооружённой борьбы в Македонии. Колокотронис и Мелас вернулись в Македонию, где последний погиб в бою с турками в конце 1904 года.
Современный болгарский историк Г. Даскалов пишет, что в своём докладе Кондулис и Мелас заявляли, что в Македонии имеются условия для военной пропаганды. Папулас и Колокотронис были более сдержанными, считая ситуацию неблагоприятной и что позиции болгар в Македонии будет трудно поколебать. Правительство и генеральный штаб приняли доклад Кондулиса и Меласа, что положило начало греческой вооружённой борьбе за Македонию. 
Согласно информации из Македонии, македоняне не только не располагали офицерами, но и число людей имеющих боевой опыт и просто навыки обращения с оружием было ограниченным. 
Проблему с военными кадрами были призваны разрешить добровольцы из Греческого королевства. 
Поскольку события разворачивались на османской территории и во избежание дипломатических осложнений, молодые добровольцы офицеры временно уходили из армии и по прибытии в Македонию выбирали себе псевдонимы. 
Недобор рядового состава и младших офицерских чинов из числа македонян, восполнялся добровольцами со всей Греции, но заметная часть добровольцев происходила с полуострова Мани и острова Крит, поскольку ни маниаты ни критяне никогда не расстаются с оружием, тем более что критяне только что вышли из своего последнего восстания против осман и имели боевой опыт. 

Хотя движение македономахов не имело официальной правительственной поддержки, приток добровольцев в Македонию из Греческого королевства непрерывно рос, в особенности после обнародования известия о героической смерти Павлоса Меласа

Македономахи из славяноязычного населения 

 
Повсеместное и в больших числах вступление представителей славяно-болгарского населения в македономахи, дифференцирует период 1904-1908 годов от всех предыдущих греческих восстаний в Македонии. Число славяноязычных македономахов было не просто большим, они составили значительную часть македономахов, что признаёт и болгарская историография.
Это было большим успехом греческой пропаганды, а также деятельности церкви и греческих школ.
Большинство славяноязычных македономахов, были до того гайдуками либо участниками имевшего «безусловно болгарский характер», по выражению К. Вакалопулоса Илинденского восстания (1903), которые однако не были согласны с организованным насилием направленным против их греческих земляков с целью их болгаризации.
Лучшим образом это характеризует участник Илинденского восстания Зоис, Антониос, который в конце 1903 года, за несколько месяцев до своего вступления в македономахи, заявил руководству болгарского комитета:
«Я пришел сюда воевать с турками, а не обращать насильно других христиан в болгар.»
Сражаясь плечом к плечу с греками против турок, экзархистов и болгарских четников, славяноязычные македономахи стали отождествлять себя с Грецией.
Эта трансформация объясняет тот факт, что “капитан Коттас” (Христу, Константинос) взятый в плен турками, при расстреле выкрикнул перед смерью на его родном славянском диалекте южной Преспы: «Живя Грция. Слобода или смрт».

Согласно современному историку Константину Вакалопулосу, “капитан Коттас” «безусловно был пионером греческим бойцом, который господствовал на сцене новейшей македонской истории на стыке двух веков».

Категоризация македономахов согласно Константина Мазаракиса 

Младший лейтенант Мазаракис-Эниан, Константинос был в числе офицеров добровольцев из Греческого королевства и командовал отрядами македономахов.
Приняв в дальнейшем участие в Балканских войнах, Первой мировой войне и Малоазийском походе греческой армии, Мазаракис ушёл в отставку в 1926 году в звании генерал-лейтенанта.
В 1937 году, в Афинах, он издал исторический труд-мемуары, под заголовком «Македонская борьба», важный источник историографии этого периода.
В своей книге Мазаракис приложил поимённые списки видных македономахов с их настоящими фамилиями и псевдонимами, разбив списки по секторам следующим образом: 
I Вооружённая борьба 
I.1 - Офицеры организаторы и командиры отрядов: 5 имён 
I.2 - Oфицеры командиры отрядов: 39 имён 
I.3 – Унтерофицеры командиры отрядов: 8 имён 
I.4 - Частные лица командиры отрядов: 14 имён 
I.5 - Иррегулярные военачальники I ранга: 41 имён 
I.6 - Иррегулярные военачальники II ранга: (только число) 68 человек)
I.7 - Командиры групп: (только число) 206 человек 
I.8 - Рядовые бойцы: (только число) 1197 человек 

II Организационная борьба 
II.1 - Работники консульств и представители Центрального комитета в Македонии: 6 имён
II.2 - Члены Центрального комитета в Афинах: 12 имён 
II.3 – Офицеры агенты/организаторы в Македонии: 13 имён 
II.4 – Организаторы представители Комитета: 8 имён 
II.5 – Агенты I ранга: 65 имён
II.6 – Агенты II ранга: 48 имён
II.7 – Субагенты I ранга: (только число) 187 человек
II.8 – Субагенты II ранга: (только число) 314 человек 
II.9 – Субагенты III ранга: (только число) 1212 человек

Память 

После Младотурецкой революции (1908), противоборствующие стороны свернули свою деятельность в Македонии. 
Согласно Константину Вакалопулосу, вооружённый этап 1904-1908 годов завершился благоприятно для греческих интересов благодаря коллективной поддержке греческого населения Македонии и отличнымы военнымы кадрами. Кроме превосходства на поле боя, греки удержали свои позиции в церковной сфере и обеспечили превосходство в сфере образования, в особенности в самых больших греческих городских центрах Македонии, каковыми были Салоники, Монастир и Серре. 
Через 5 лет Македония была освобождена греческой армией в ходе Первой Балканской войны (1912-1913) против турок и Второй Балканской войны (1913) против болгар. 

Согласно К. Вакалопулосу, Бухарестский мирный договор (1913), который был результатом Второй Балканской войны, по существу разрешил македонский вопрос. 

Память македономахов сохранивших Македонию для Греции до начала Балканских войн чтят как в самой Македонии, так и в других регионах Греции. В городах и сёлах страны тысячи улиц носят имена македономахов. Каждый уголок страны, если он является Родиной македономаха, гордится своим уроженцем. 
Македономахи стали героями литературных произведений, самым известным из которых стал изданный в 1937 году исторический роман «Тайны болота» (греч. Τα μυστικά του βάλτου) писательницы Пенелопы Дельта и где одними из главных героев стали “капитан Аграс” (Агапинос, Сарантос) и “капитан Никифорос” (Деместихас, Иоаннис).

Почти одновременно с событиями появились народные песни воспевающие македономахов. В одной из этих песен появившейся на полуострове Мани, в которой маниаты воспевали своего земляка - македономаха, того же “капитана Никифороса”, есть такие строки: 
туда, где кровью нашею политы вехи
 наш флаг несут новые македономахи

Примечания 

Пропаганда
История Греции
История Балкан
Ирредентизм
История Османской империи